Григо́рий Макси́мов:
 Максимов, Григорий Иванович (в монашестве Гермоген; 1861—1945) — предстоятель неканонической Хорватской Православной Церкви в сане митрополита.
 Максимов, Григорий Петрович (1893—1950) — русский анархист и революционер.